Tysklands landslag i ishockey kan vara:

Tysklands damlandslag i ishockey
Tysklands herrlandslag i ishockey